«Ночь перед Рождеством» (англ. The Night Before Christmas) — 40-й короткометражный фильм рисованного мультсериала Silly Symphonies, созданный Walt Disney Productions и выпущенный United Artists 9 декабря 1933. Этот выпуск является продолжением «Мастерская Санта Клауса» (1932). Этот мультфильм представляет собой экранизацию детского стихотворения «Визит святого Николая» Клемента Кларка Мура.

Сюжет 
Игрушки оживают, они танцуют и веселятся. Когда дети просыпаются, они видят красивую рождественскую ёлку с множеством игрушек.

Озвучивание 
Кенни Бейкер — пение

Создатели 
 Режиссёр: Уилфред Джексон.
 Сценарист: Клемент Кларк Мур.
 Продюсер: Уолт Дисней.
 Композитор: Ли Харлайн.
 Аниматоры: Лес Кларк, Joe D'Igalo, George Drake, Харди Граматки, Дик Хьюмер, Эд Лав, Хэмильтон Ласки, Томас Мак-Кимсон, Archie Robin, Луи Шмитт, Leonard Sebring, Бен Шарпстин, Боб Уикершем, Рой Уильямс.

Релиз 
 США — 9 декабря 1933
 Швеция — 1934
 Германия — 5 сентября 1934

Телевидение 
 «Клуб Микки Мауса» — 23 декабря 1955
 «Клуб Микки Мауса» — 24 декабря 1956
 «Клуб Микки Мауса» — 24 декабря 1957
 «A Disney Christmas Gift»
 «A Disney Channel Christmas»
 «The Ink and Paint Club» — Эпизод #1.7
 "Storybook Silly Symphonies"

На носителях

VHS/Betamax/CED/Laserdisc 
 «A Walt Disney Christmas»
 «A Disney Christmas Gift»

DVD 
 «Санта-Клаус: Special Edition»
 «Walt Disney Treasures»
 "More Silly Symphonies"

Blu-ray 
 «Санта-Клаус»

Источники 
 

Мультфильмы 1933 года
Silly Symphonies
Рождественские мультфильмы
Короткометражные мультфильмы
Рисованные мультфильмы США 1930-х годов
Сиквелы мультфильмов
Мультфильмы Уилфреда Джексона
Мультфильмы с музыкой Ли Харлайна
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем